

Geografia 
 Baia di Weatherall – insenatura dell'oceano Artico

Persone 
 Andrew Weatherall – disc jockey, musicista e produttore discografico inglese
 James Weatherall – ammiraglio inglese